El Campeonato Europeo de Gimnasia es la competición más importante del deporte de gimnasia artística a nivel europeo. Es organizado desde 1955 por la Unión Europea de Gimnasia (UEG). La mayoría de las veces se celebran por separado y en diferentes ciudades el concurso femenino y el masculino, solo en las últimas ediciones se han celebrado en la misma sede.

Actualmente se realiza cada año: los años impares no se realiza el concurso por equipos, por lo que la UEG ha dado por nombrar estas ediciones como Campeonato Europeo de Gimnasia Individual.

Ediciones
	

Campeonato Europeo de Gimnasia Artística Individual

Medallero histórico total
Actualizado hasta Múnich 2022.

Véase también 
 Campeonato Mundial de Gimnasia Artística

Enlaces externos 
Información en la pág. de la UEG .

Competiciones de gimnasia
Gimnasia